Le Roi des rois, film américain de Cecil B. DeMille (1927)
 Le Roi des rois, film américain de Nicholas Ray (1961)

Voir aussi